Dragonfly () может означать:
 Dragonfly — проектируемый космический аппарат.
 DragonFly BSD — операционная система с открытым кодом на базе FreeBSD, появившаяся в 2003 году.
 Opera Dragonfly — инструмент для веб-разработчиков на основе браузера Opera, работающий на JavaScript.
 Dragonfly — хорватская рок-группа, участница конкурса «Евровидение» в 2007 году.
 Cessna A-37 Dragonfly — американский самолёт.
 Dragonfly — альбом Зигги Марли.